Fingolfin is een Elf in de door J.R.R. Tolkien verzonnen wereld Midden-aarde. Hij is een belangrijk personage in Tolkiens boek De Silmarillion.

Fingolfin wordt geboren in Tirion als zoon van Finwë, koning van de Noldor, en diens tweede vrouw Indis, een Vanya. Fëanor is zijn oudere half-broer. Hij wordt na Fëanors dood de Hoge Koning van de Noldor.

In De Silmarillion spelen drie kinderen van Fingolfin een rol: zijn zonen Fingon en Turgon, en zijn dochter Aredhel.

Zoals de meeste Noldor sluit hij zich aan bij Fëanor als deze in opstand komt tegen het gezag van de Valar. Desondanks laat Fëanor hem in Aman tijdens de oversteek naar Midden-aarde in de steek. Fingolfin verwerft grote roem doordat hij vervolgens met zijn volgelingen zijn halfbroer achterna gaat. Om Midden-aarde te bereiken moeten zij de Helcaraxë, de ijsvelden in het uiterste noorden, oversteken.

Doordat Fëanor korte tijd later aan zijn verwondingen sterft is Fingolfin gedurende de eerste Era de Hoge Koning van de Noldor in Beleriand. Maedhros, de oudste zoon van Fëanor, heeft namelijk afstand gedaan van het koningschap, waarschijnlijk vooral als boetedoening voor de misdaden van zijn vader. Sindsdien berust het koningschap over de Noldor bij de nakomelingen van Fingolfin.

Fingolfin vestigt zich samen met zijn oudste zoon Fingon in Hithlum. De Noldor van Hithlum gelden als de meest geduchte tegenstanders van Morgoth.

Na de voor de Noldor desastreus verlopen Dagor Bragollach maakt waanzin zich van Fingolfin meester. Hij gaat naar de poorten van Angband en daagt Morgoth uit tot een tweegevecht. Tijdens dit tweegevecht weet hij Morgoth zeven wonden toe te brengen, die hem voor altijd pijnigen en mank aan één voet maken. Doordat de slagen van Morgoths wapen Grond, diepe gaten slaan in de grond om Fingolfin, struikelt de laatste en kan Morgoth hem doden.
Zijn lijk wordt door de adelaar Thorondor naar een bergtop ten noorden van Gondolin gebracht. Zijn zoon Turgon laat hier een hoge grafheuvel verrijzen.

Fingolfin is een Sindarijnse afgeleide van zijn oorspronkelijke naam in het Quenya: Ñolofinwë, wat wijze Finwë betekent. Het is gebruikelijk dat de Noldor afkomstig uit Valinor in Midden-aarde een Sindarijnse naam aannemen.

Het Huis van Finwë 

Noldo
Vanya